Osoby:
 Filip de Girard (1775–1845) – inżynier francuski, wynalazca maszyn do mechanicznego przędzenia lnu. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Żyrardów
 René Girard (ur. 1923) – francuski filozof, antropolog i krytyk literacki. Twórca koncepcji "kozła ofiarnego"

Miejscowości w USA:
 Girard – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Burke
 Girard – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Girard – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Girard – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Girard – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Girard – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 Girard (ang. Girard Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Girard (ang. Girard Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Girard (ang. Girard Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Girard (ang. Girard Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Girard (ang. Girard Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie